«Мирасо́л» — бразильский футбольный клуб из одноимённого города в штате Сан-Паулу.

История 
Клуб основан 9 ноября 1925 года, домашние матчи проводит на стадионе «Жозе Мария де Кампос Майя». В 2007 году клуб впервые в своей истории добился права выступать в высшей лиге чемпионата штата Сан-Паулу.

С 1995 года президентом клуба является Эдсон Антонио Эрменежилдо. В 2020 году он также был избран мэром города Мирасола. Ему удалось избавить клуб от всех долгов, а в 2017 году, после получения денег от продажи «Сан-Паулу» в «Лилль» воспитанника «Мирасола» Луиса Араужо, также была обновлена клубная база.

В 1995 и 2008 годах «Мирасол» выступал в Серии C Бразилии.

В 2009, 2011, 2012 и 2018 годах клуб выступал в Серии D Бразилии. По итогам сезона 2020 в Серии D команда добилась возвращения в Серию C. В финале турнира «Мирасол» в двух матчах обыграла «Флоресту» с одинаковым счётом 1:0.

Титулы и достижения 
  Чемпион бразильской Серии D (1): 2020
  Чемпион бразильской Серии C (1): 2022

Известные игроки 
  Адриано Спадато
  Алешандре
  Андрадина
  Анжело Маркос
  Рафаэл Бергамаску
  Жеилсон
  Гин
  Андре Диас
  Зе Роберто
  Маркао
  Марсело Матос
  Теко
  Карлос Фронтини

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт